Ма́ршалл О́ллман () — американский актёр, известен по ролям в фильме «Заложник» и телесериале «Побег».

Ранние годы 
Маршалл Оллман родился в Остине, Техас, в семье Айданель Оллман (урожденная Браун) и Джеймса Мартина Оллмана-младшего. В школе Маршалл не отличался хорошим поведением, в связи с чем его часто вызывали в кабинет директора, а учителя советовали связать своё будущее с шоу-бизнесом.

Маршалл был капитаном школьной футбольной команды, под его руководством команда выиграла на чемпионате штата Техас, и сначала он думал о карьере в профессиональном футболе. Затем была мысль о художественной школе, но в результате к моменту окончания средней школы в 2002 году Маршалл выбирал между художественной школой в Нью-Йорке и школой актёрского мастерства в Лос-Анджелесе.

Карьера 
В 17 лет Маршалл получил свою первую роль в пьесе по Клайву Баркеру, которая называлась «Дьявольская история» и премьера которой состоялась в «Fear Theatre Company» в Остине.

После окончания актёрских курсов он сначала снимался в рекламе, и играл небольшие роли в таких проектах как «Под несчастливой звездой», «Месть мертвецов», «Маленькая чёрная книжка», в сериалах «Практика», «Без следа». В 2002 году снялся в видеоклипе на песню «Drowning» группы Crazy Town.

В 2005 году Маршалл снялся в громком проекте французского режиссёра Флорана Эмилио Сири «Заложник», где партнёрами молодого актёра стали Брюс Уиллис и Бен Фостер. Также в фильме одну из ролей сыграл Роберт Неппер, будущий коллега Маршалла по сериалу «Побег», в котором Оллман сыграл Эл Джея Барроуза. В романтической комедии «Посудомойщики» Маршалл сыграл профессионального скейтбордиста. В настоящее время Маршалл Оллман активно поддерживает программы поддержки художественного и музыкального образования молодых людей. Он занимается живописью, изучает игру на гитаре и фортепиано, пишет стихи и сценарии.

Личная жизнь 
Маршалл женат на актрисе Джейми Энн Браун. У супругов есть трое детей: сыновья-близнецы, Ашер Джеймс Маршалл и Оливер Чарльз Маршалл (род. 31.01.2013), и дочь — Джун Джоанн Олман (род. 21.05.2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1984 году